Seewarte steht für:
 Deutsche Seewarte, ein meteorologisches Forschungsinstitut in Hamburg
 Hotel Seewarte bei Klosterholz in Flensburg 
 Seewarte (Karnische Alpen), ein 2595 Meter  hoher Berg in den Karnischen Alpen